Натуральне число 1029
 1029 рік до нашої ери
 1029 рік нашої ери